Lolomoyo (Amandraya), een plaats in Indonesië
Lolomoyo (Lolowau), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing